Waterlooi csata, Bonaparte Napóleon utolsó, 1815. június 18-án megvívott ütközete, melynek révén teljesen elvesztette a hatalmát.
 A waterlooi csata, Lengyel Menyhért 1924-es színdarabja, bohózata
 A waterlooi csata, Waterlooi csata címmel is, 1982-ben bemutatott televíziós film Lengyel Menyhért színdarabja után Lengyel György rendezésében

Kapcsolódó szócikkek 
Waterloo (egyértelműsítő lap)